Hrvatska

 Grabovica (Dvor), naselja u općini Dvor

BiH
 Grabovica (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Grabovica (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Grabovica (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče
 Grabovica (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Grabovica (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Grabovica (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Grabovica (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica
 Grabovica (jezero), jezero
 Grabovica Donja, naselje u općini Tuzla, BiH
 Grabovica Gornja, naselje u općini Tuzla, BiH
 Grabovica (Tuzla, BiH), mjesna zajednica u općini Tuzli.
 Donja Grabovica, naselje u općini Mostar, BiH

Crna Gora:
 Grabovica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik

Srbija
 Grabovica (rijeka u Srbiji), rijeka u Srbiji